Garbage – gruppo musicale statunitense
Garbage – album dei Garbage del 1995
Garbage – EP degli Autechre del 1995
GarbAge – album di Nitro del 2020